xuegegao of Hashima, een variant van suikersoep uit China
Hashima (eiland), ook wel Gunkanjima, een onbewoond eiland in de prefectuur Nagasaki.
Hashima (stad), een stad in de Japanse prefectuur Gifu.
District Hashima, een district in de Japanse prefectuur Gifu.